Jan Černý je jméno a příjmení více významných osob:

 Jan Černý (herec) (1878–1944) – český herec
 Jan Černý (chirurg) (* 1941) – český lékař, odborník na kardiovaskulární a transplantační chirurgii
 Jan Černý (imunolog) (* 1970) – český imunolog a vysokoškolský pedagog
 Jan Černý (katecheta) (1833–1884) – katolický kněz, katecheta a ředitel národních škol v Humpolci
 Jan Černý (kněz) (1788–1859) – katolický kněz, farář v Miletíně, matematik a astronom
 Jan Černý (ministr) (* 1959) – ministr místního rozvoje v Tošovského vládě
 Jan Černý (politik) (1874–1959) – československý ministerský předseda
 Jan Černý (poslanec) (1880–???) – československý politik, poslanec za agrárníky v letech 1920–1929
 Jan Černý (poslanec KSČ) – československý politik, poslanec za KSČ v letech 1948–1953
 Jan Černý (poslanec sociální demokracie) (1882–???) – československý politik, poslanec za sociální demokraty v letech 1920–1925
 Jan M. Černý (1839–1893) – novinář, spisovatel a politik, též Jan Matouš Černý
 Jan Černý (probošt) (1871–1944) – katolický kněz, pedagog, probošt královéhradecké kapituly a oběť nacismu
 Jan Černý (sochař) (1907–1978) – český sochař, řezbář a sklářský výtvarník
 Jan Černý (student) (1914–1939) – český student, oběť nacistického teroru
 Jan Černý (teolog) – evangelický teolog, vysokoškolský učitel a koordinátor Křesťansko-sociální platformy ČSSD
 Jan Černý (voják) (1915–1940) – český číšník a vojenský pilot
 Jan Černý (závodník) – rallyový jezdec
 Jan Černý Klatovský (1919–1999) – český malíř a ilustrátor
 Jan Černý-Niger (kolem 1456–1530) – kněz jednoty bratrské
 Jan Černý-Nigranus (1500–1565) – biskup jednoty bratrské

Externí odkazy